OSS/BSS ( — система поддержки операций/система поддержки бизнеса, иногда BOSS, BSS/OSS, B/OSS) в электросвязи — общее наименование для категории прикладного программного обеспечения внутренних бизнес-процессов операторов связи.

OSS 

Подкатегория OSS (, система поддержки операций) относится к программному обеспечению, взаимодействующему с телекоммуникационной средой: сетями электросвязи, коммутационным оборудованием, АТС, аппаратными комплексами обеспечения связи и предназначенному для поддержки эксплуатации телекоммуникационных систем предприятия связи (поэтому данный класс программного обеспечения фигурирует также как системы эксплуатационной поддержки). Основные функциональные возможности OSS покрывают проблематику учёта и планирования телекоммуникационных ресурсов (например, номерных ёмкостей, трафика), управление предоставлением услуг (), управление показателями и уровнем качества услуг. К функциональным задачам OSS также относятся контроль мошенничества на уровне телекоммуникационных данных (), прогнозирование и обеспечение спроса на услуги (). Программные решения, отвечающие за непосредственное сопряжение программной инфраструктуры оператора с телекоммуникационной, называются системами медиации () и также включаются в категорию OSS.

BSS 

В подкатегорию BSS (, система поддержки бизнеса) включается прикладное программное обеспечение поддержки деловых процессов предприятия электросвязи, прежде всего — так или иначе замкнутое на взаимодействие с абонентами — биллинг (поддержка взаиморасчётов с абонентами, выставление счетов, обработка платежей, тарификация), CRM (управление информацией об абонентах, поддержка взаимодействия с ними, продажи, маркетинговый анализ). ERP-системы, применяемые на предприятиях электросвязи для обеспечения процессов финансового менеджмента, бухгалтерского учёта, управления персоналом, проектами и основными фондами также относят к подкатегории BSS.

NGOSS

См. также 

 OSS/J
 NGOSS

Примечания 

Программы для бизнеса
Экономика связи
Электросвязь